Gravit é um software livre e de código aberto de simulação da Gravidade, distribuído sob os termos da GNU General Public License.O programa está disponível para todos os principais sistemas operacionais, incluindo Linux e outros sistemas operacionais tipo Unix, Microsoft Windows e Mac OS X.

O Gravit utiliza o algorítimo de Barnes–Hut para simular o Problema dos N-Corpos.

Descrição 
O programa trabalha com a Física Newtoniana. Embora o principal objetivo seja ser o tão preciso quanto possível, ele também cria belos padrões visuais de gravidade. Grava o histórico de cada partícula, assim pode animar e exibir um caminho de suas viagens. Em qualquer estágio, você pode rotacionar sua visão em 3D e aproximar e afastar. O Gravit usa OpenGL com Lua (linguagem de programação), SDL (biblioteca), SDL_ttf e SDL_image.

Recursos 
 Visualizar a simulação em 3D, usando opcionalmente imagens estereoscópicas
 Pode ser instalado como um protetor de tela no Windows
 Grava uma simulação e a executa em qualquer velocidade
 Salva e carrega uma simulação gravada
 Rotação controlada pelo mouse
 Console com execução de scripts
 As cores podem ser baseadas na massa, na velocidade, na aceleração, no momentum ou na energia cinética
 As localizações iniciais das partículas podem ser programadas por scripts em Lua.

Ver também 

Gravidade
Mecânica clássica

Ligações externas 
 Página oficial
 Código fonte
 Página do projeto no Ohloh
 Galaxy, um simulador estelar open source semelhante

Programas de computador livres educativos